Chrzanowski, Chrzanowska:
 Chrzanów
 Fablok Chrzanów
 Powiat chrzanowski, powiat w Polsce (województwo małopolskie), odtworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej
 Jaworznicko-Chrzanowski Okręg Przemysłowy, okręg przemysłowy w południowej Polsce
 Góra Chrzanowska, wzgórze
 Gorzów Chrzanowski, przystanek kolejowy

 Osoby
 Agnieszka Chrzanowska (ur. 1968) – polska piosenkarka, kompozytorka i aktorka
 Andrzej Maria Chrzanowski (ur. 1945) – niezależny twórca, reżyser, aktor, projektant i wynalazca
 Andrzej Chrzanowski (ur. 1948) – polski polityk, nauczyciel akademicki
 Anna Kowalska, née Chrzanowska (1903–1969) – polska pisarka, nowelistka, autorka
 Anna Dorota Chrzanowska, zd. de Frezen (XVII w.) – żona kapitana Jana Samuela Chrzanowskiego
 Bernard Chrzanowski (1861–1944) – polski działacz
 Eligia Maria Bryłowa, zd. Chrzanowska (1855–1927) – polska działaczka społeczna.
 Hanna Chrzanowska (1902–1973) – polska pielęgniarka
 Ignacy Chrzanowski (1866–1940)– polski historyk literatury
 Jacek Chrzanowski (ur. 1970) – polski gitarzysta basowy i kompozytor
 Jan Chrzanowski (ur. ok. 1753) – podpułkownik, konfederat barski
 Jan Chrzanowski (1876-1964) – polski działacz polityczny
 Jan Samuel Chrzanowski (zm. 1688) – polski wojskowy, podpułkownik
 Katarzyna Chrzanowska (ur. 1963) – polska aktorka telewizyjna i filmowa
 Kazimierz Chrzanowski (ur. 1951) – polski polityk
 Kazimierz Chrzanowski (ur. 1897–1982) – polski autor tekstów
 Leon Chrzanowski
 Leonard Chrzanowski (1890–1991) – prezydent Przemyśla
 Marek Chrzanowski (ur. 1957) – polski polityk, samorządowiec
 Marek Chrzanowski (ur. 1981) – polski ekonomista
 Marek Chrzanowski (ur. 1966) – polski gitarzysta basowy i kompozytor
 Mariusz Chrzanowski (ur. 1984) – polski samorządowiec
 Paweł Marcelli z Łaniowa Chrzanowski, herbu Suchekomnaty (1846–1914) – generał lejtnant Armii Imperium Rosyjskiego
 Piotr Chrzanowski (?) – podkomorzy halicki
 Sławomir Chrzanowski (ur. 1961) – dyrygent
 Sławomir Chrzanowski (ur. 1969) – kolarz
 Szczepan Chrzanowski (zm. 2016) – polski zootechnik
 Tadeusz Chrzanowski (1926–2006) – historyk sztuki, literat, fotograf
 Tomasz Chrzanowski (ur. 1981) – polski lekkoatleta, kulomiot
 Tomasz Chrzanowski (ur. 1980) – żużlowiec polski
 Wiesław Chrzanowski (1880–1940) – polski inżynier i konstruktor silników
 Wiesław Marian Chrzanowski (1923–2012) – polski profesor nauk prawnych, adwokat
 Wiesław Chrzanowski (ur. 1920–2011) – powstaniec warszawski
 Witold Chrzanowski (ur. 1963) – polski pisarz historyczny
 Witold Chrzanowski (ur. 1959) – polski polityk, samorządowiec, rolnik
 Wojciech Chrzanowski (1793–1861) – polski generał i kartograf, twórca
 Zbigniew Chrzanowski (ur. 1963) – polski polityk, rolnik, poseł na Sejm III i IV kadencji
 Zenon Chrzanowski, herbu Suchekomnaty (1866–1918) – architekt
 Zygmunt Chrzanowski (1872–1936) – polski polityk, minister

Zobacz też 
 Chrzanowice